Il clandestino – romanzo di Mario Tobino
Il clandestino – film del 1970
Il clandestino – film del 1977